Bevers ist der Familienname folgender Personen:

 Cees Bevers (1926–2015), niederländischer Politiker
 Jürgen Bevers (1946–2019), deutscher Journalist und Hörspielautor
 Lennart Bevers (* 1993), deutscher Volleyballspieler

Bever ist eine frühere Bezeichnung von Bever GR

Siehe auch:
 Bever
 Beevers